Convergenza – in matematica, proprietà di una funzione o di una successione di possedere un limite finito di qualche tipo
 Convergenza – in ambito multimediale, l'ibridazione di strumenti atti ad erogare informazione
 Convergenza – in automobilismo, parametro relativo all'assetto degli pneumatici
 Convergenza – in linguistica, avvicinamento strutturale di lingue in situazione di contatto
 Convergenza (in spagnolo: Convergencia) – partito politico del Guatemala